Vinsanjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vinsanjärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Vinsanjärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,

Se även
Vinsajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn